Ваулін Євген Володимирович (1902—1970) — професор Одеської консерваторії
 Ваулін Петро Кузьмович (1870—1943) — російський хімік-технолог